Oleksiï Volodymyrovytch Ponikarovsky - de l'ukrainien :  - ou Alekseï Vladimirovitch Ponikarovski - du russe :  et en anglais :  - (né le  à Kiev en République socialiste soviétique d'Ukraine) est un joueur de professionnel hockey sur glace ukrainien. Il obtient la citoyenneté russe en . Il évolue au poste d'ailier gauche.

Carrière de joueur 
En 1997, il commence sa carrière en senior avec l'équipe réserve du HK Dinamo Moscou dans la Pervaïa liga, le troisième échelon national. Il est choisi  au total du repêchage d'entrée dans la LNH 1998 par les Maple Leafs de Toronto. En 2000-2001, il débute dans la Ligue nationale de hockey pour les Maple Leafs de Toronto.

Il est surnommé par les amateurs The Poni (d'après l'anglais pony (poney)) ou The Poni Express (jouant sur les mots de Pony Express). Joueur au gabarit imposant, Ponikarovsky est devenu l'un des piliers du jeu en infériorité numérique - lui et Matt Stajan firent sensation à ce chapitre en 2005-2006 avec Toronto.

Le , les Maple Leafs l'envoient aux Penguins de Pittsburgh en retour de Luca Caputi et de Martin Skoula. Il complète cette saison avec les Penguins avant de rejoindre le  les Kings de Los Angeles.

Le , il est échangé aux Devils du New Jersey en retour de Joe Sova et un choix de quatrième tour au repêchage de 2012.

Le , après avoir commencé la saison avec les Jets de Winnipeg, il retourne via transaction aux Devils.

Carrière internationale 
Il représente l'Ukraine. Il a participé aux Jeux olympiques d'hiver de 2002.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|1996-1997 || HK Dinamo Moscou 2 || Pervaïa liga || 2 || 0 || 0 || 0 || 2 || - || - || - || - || - 
|-
|1997-1998 || HK Dinamo Moscou 2 || Vyschaïa liga || 24 || 1 || 2 || 3 || 30 || - || - || - || - || -
|-
|1998-1999 || HK Dinamo Moscou 2 || Vyschaïa liga || 28 || 12 || 3 || 15 || 32 || - || - || - || - || -
|-
| 1998-1999 || Krylia Sovetov || Superliga || 13 || 2 || 1 || 3 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 1998-1999 || HK Dinamo Moscou || Superliga || 3 || 0 || 0 || 0 || 2 || - || - || - || - || -
|-
|1990-2000 || HK Tver || Vyschaïa liga || 29 || 8 || 14 || 22 || 26 || - || - || - || - || -
|-
|1999-2000 || HK Dinamo Moscou || Superliga || 19 || 1 || 0 || 1 || 8 || - || - || - || - || -
|-
|2000-2001 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 22 || 1 || 3 || 4 || 14 || - || - || - || - || -
|-
|2000-2001 || Maple Leafs de Saint-Jean || LAH || 49 || 12 || 24 || 36 || 44 || 4 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
|2001-2002 || Maple Leafs de Saint-Jean || LAH || 72 || 21 || 27 || 48 || 74 || 5 || 2 || 1 || 3 || 8
|-
|2001-2002 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 8 || 2 || 0 || 2 || 0 || 10 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
|2002-2003 || Maple Leafs de Saint-Jean || LAH || 63 || 24 || 22 || 46 || 68 || - || - || - || - || - 
|-
|2002-2003 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 13 || 0 || 3 || 3 || 11 || - || - || - || - || -
|-
|2003-2004 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 73 || 9 || 19 || 28 || 44 || 13 || 1 || 3 || 4 || 8
|-
|2004-2005 || Khimik Voskressensk || Superliga || 19 || 1 || 5 || 6 || 16 || - || - || - || - || - 
|-
|2005-2006 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 81 || 21 || 17 || 38 || 68 || - || - || - || - || - 
|-
|2006-2007 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 71 || 21 || 24 || 45 || 63 || - || - || - || - || - 
|-
|2007-2008 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 66 || 18 || 17 || 35 || 36 || - || - || - || - || - 
|-
|2008-2009 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 82 || 23 || 38 || 61 || 38 || - || - || - || - || - 
|-
| 2009-2010 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 61 || 19 || 22 || 41 || 44 || - || - || - || - || -
|-
| 2009-2010 || Penguins de Pittsburgh || LNH || 16 || 2 || 7 || 9 || 17 || 11 || 1 || 4 || 5 || 4
|-
| 2010-2011 || Kings de Los Angeles || LNH || 61 || 5 || 10 || 15 || 36 || 4|| 1|| 0|| 1|| 0 
|-
| 2011-2012 || Hurricanes de la Caroline || LNH || 49|| 7|| 8|| 15|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || Devils du New Jersey || LNH || 33|| 7|| 11|| 18|| 8|| 24|| 1|| 8|| 9|| 12
|-
| 2012-2013|| Donbass Donetsk || KHL || 32||5 ||13 || 18|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| Jets de Winnipeg || LNH ||12 ||2 ||0 ||2 ||6|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2012-2013 || Devils du New Jersey || LNH || 30|| 2|| 5|| 7|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 51||6 || 9|| 15|| 38|| 10|| 1|| 1|| 2|| 4
|-
| 2014-2015 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 32 || 2 || 6 || 8 || 24 || 9 || 1 || 0 || 1 || 4
|-
| 2015-2016 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 38 || 3 || 1 || 4 || 30 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|2016-2017 || HC Red Star Kunlun || KHL || 57 || 7 || 7 || 14 || 34 || 5 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
|2017-2018 || HC Red Star Kunlun || KHL || 51 || 6 || 7 || 13 || 20 || -|| -|| -|| -|| - 

| 678 || 139 || 184 || 323 || 419 || 62 || 4 || 15 || 19 || 28

Au niveau international 

| 2002 ||  || align="left"| Jeux olympiques || 4 || 1 || 1 || 2 || 6 || align="left"|  place
|-
| 2013 ||  Ukraine || align=left|Qualification olympique || 3 || 2 || 3 || 5 || 0 || align=left| place du groupe F aux  finales

Références

Liens externes 

Naissance en avril 1980
Naissance à Kiev
Naissance en RSS d'Ukraine
Joueur international ukrainien de hockey sur glace
Joueur russe de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2002
Choix de repêchage des Maple Leafs de Toronto
Joueur du HK Tver
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Penguins de Pittsburgh
Joueur des Kings de Los Angeles
Joueur des Hurricanes de la Caroline
Joueur des Devils du New Jersey
Joueur des Jets de Winnipeg
Joueur des Maple Leafs de Saint-Jean
Joueur du HK Sokol Kiev
Joueur des Krylia Sovetov
Joueur du Khimik Voskressensk
Joueur du HK Dinamo Moscou
Joueur du Donbass Donetsk
Joueur du SKA Saint-Pétersbourg
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du HC Red Star Kunlun
Champion de la Coupe Gagarine